Evropske dvoranske igre 1967 so druge evropske dvoranske igre, kasneje znane kot evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki so potekale 11. in 12. marca 1967 v dvorani Sportovní hala v Pragi, Češkoslovaška. Tekmovali so v 23-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1967
1967 v športu
Športne prireditve na Češkoslovaškem
Šport v Pragi